Куробе (Куробэ):

 Куробе — город, расположенный в префектуре Тояма, Япония.
 Куробе — река, протекающая в префектуре Тояма в Японии.
 Куробе — арочная плотина на реке Куробе в Японии.
 Куробэ, Тэруаки (род. 1978) — японский футболист.